Woodburn bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodburn (Illinois)
 Woodburn (Indiana)
 Woodburn (Iowa)
 Woodburn (Kentucky)
 Woodburn (Maryland)
 Woodburn (North Carolina)
 Woodburn (Oregon)
 Woodburn (Pennsylvania)
 Woodburn (Virginia)
 Woodburn Hills (South Carolina)

im Vereinigten Königreich:
 Woodburn (Buckinghamshire)
 Woodburn (Sheffield)

in Australien:
 Woodburn (New South Wales)

in Kanada:
 Woodburn (Nova Scotia)

Es ist außerdem die Bezeichnung von in das National Register of Historic Places eingetragener Bauten:
 Woodburn (Pendleton), in South Carolina
 Woodburn (Charles City), in Virginia
 Woodburn (Charlottesville), in Virginia
 Woodburn (Leesburg), in Virginia

Personen:
 Arthur Woodburn (1890–1978), schottischer Politiker
 Ben Woodburn (* 1999), walisischer Fußballspieler
 Danny Woodburn (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Kevin Woodburn (* 1957), britischer Jockey und Trainer
 William Woodburn (1838–1915), US-amerikanischer Politiker
 Willie Woodburn (1919–2001), schottischer Fußballspieler

Woodland als Teil von Firmierungen:
 Woodburn Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller